Gibraltar es una población del municipio Sucre que forma parte de la Subregión Sur del Lago de Maracaibo en el Estado Zulia, Venezuela. Gibraltar fue una de las primeras poblaciones del estado Zulia. Su ubicación estratégica al sureste del lago de Maracaibo y en la falda de los Andes la convirtieron en ruta obligada de los productos que venían del virreinato de la Nueva Granada y de Venezuela, pero también en blanco de numerosos ataques piratas que hostigaban constantemente las colonias españolas en América.

Gibraltar se encuentra al sur este de la cuenca del Lago de Maracaibo, a unos 6  Su clima es en mayor parte del año húmedo con temperaturas elevadas que oscilan entre 28 °C y 34 °C, cimentada sobre un piso térmico tropical, y con precipitaciones constantes siendo los meses más activos abril y octubre. 

Su topografía es mayormente plana y un paisaje tropical característico de selva tropical húmeda, con suelos cenagosos y una intrincada vegetación.

Gibraltar y su vecina Bobures son conocidas por su devoción a San Benito de Palermo, el cual es festejado con tambores y bailes en diciembre (Bobures, Santa María, El Batey, San José de Heras, entre otros) y enero (Bobures, 1 de enero, y Gibraltar, 6 de enero) de cada año.

Historia 

En 1499, con el descubrimiento del lago de Maracaibo se inicia un período eminentemente agrícola, colaborando en mayor parte con la desaparición de los grupos indígenas y una economía de mercado volcada al exterior, lo cual desarrolló los intercambios y las comunicaciones, los asentamientos urbanos, la ocupación del territorio por la migración española, la introducción de la población negra y el mestizaje.

El hecho histórico que marca el inicio de la reducción indígena y la colonización determinó la fundación de Gibraltar en 1516, constituyéndose en un puerto de gran importancia.

Gibraltar fue refundada el 17 de octubre de 1592 por Gonzalo de Piña Ludueña (oriundo de Gibraltar, entonces parte del Reino de España y posteriormente colonizada por Inglaterra a raíz del Tratado de Utrech) como San Antonio de Gibraltar debido a que anteriormente había sido destruida por ataques piratas y por motines indígenas y se impedía la concretacion de la primera fundación; para esta fecha ya existían encomiendas en esta zona; también existían grupos de indígenas que trabajaban sus propias tierras.

Hay que resaltar que Gibraltar ya existía como puerto con el nombre de Carvajal. El progreso de Gibraltar comienza en el siglo XVII con la presencia de los padres jesuitas que desarrollaron el cultivo del cacao, alcanzando gran auge el comercio con México y Europa. El cacao en el siglo XVII tiene gran apoyo de la Corona en lo que se refiere a la extensión de los cultivos, lo que origina la necesidad de mano de obra barata, haciendo su aparición los esclavos negros en la zona de Gibraltar y Buena Vista. Gibraltar también era el puerto de embarque para el comercio legal del tabaco "Varinas" que se transportaba mediante recuas de mulas a través de los Andes venezolanos.

Entre los ataques piratas más importantes se destaca el perpetrado en 1642 por el inglés William Jackson  con una flotilla de 11 buques y cerca 1000 bucaneros. Gibraltar volvió a respirar en paz, aunque no por mucho tiempo en 1666 Jean-David Nau alias El Olonés y Miguel El Vascongado arrasan con la guarnición de 500 soldados. No obstante el pago de un rescate de 20,000 piezas de oro y 500 cabezas de ganado, los piratas saquean la ciudad obteniendo un botin de 260,000 piezas de oro, joyas, lingotes de plata, sedas y esclavos. 

En 1669 los residentes abandonaron el poblado ante la imposibilidad de enfrentar al pirata Henry Morgan que había saqueado a Maracaibo; además, querían evitar lo que sufrieron dos años antes cuando fueron atacados por El Olonés. En Gibraltar los filibusteros encontraron un demente que aseguró ser hermano del Gobernador de Maracaibo. Al enterarse del engaño, le colgaron de una cuerda y le quemaron hojas en su cara hasta fallecer. Al fin, un esclavo reveló el escondite de los vecinos y apresaron unas 250 personas. Después de otras vejaciones los piratas lograron obtener mil pesos del desdichado. En cierto momento verificaron la posición de los vecinos de Gibraltar, pero después de revisar la ubicación defensiva y ventajosa del gobernador y sus acompañantes decidieron partir. Los malhechores exigieron tributo de quema, a lo cual los residentes cedieron hasta prometer reunir 5.000 reales de a ocho. En medio de negociaciones —con personas usadas como prenda para asegurar el pago— y con el botín en sus manos, regresaron a Maracaibo.

En 1678 el corsario francés Michel de Grandmont saquea Gibraltar y se adentró en tierra firme hasta la localidad de Trujillo.

En 1823, las fuerzas patriotas al mando de Carlos Luis Castelli derrotaron a los realistas al mando del mariscal Francisco Tomas Morales en la llamada Campaña de Maracaibo.

Véase también 

 San Benito de Palermo
 El Cristo Negro de Gibraltar
 Ceuta
 Compañía Guipuzcoana de Caracas

Ciudades hermanadas

Referencias 

 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.(2000). Atlas del Estado Zulia.

Enlaces externos 
 El Chimbanguele

Gibraltar (Zulia)